Chilubi se poate referi la:

 Chilubi, insulă din lacul Bengweulu, Zambia
 Chilubi, unitate  administrativă de gradul II (district) în Provincia de Nord, Zambia.
 Chilubi, oraș în Provincia de Nord, Zambia.